Sarcinella sarcinella är en ringmaskart som beskrevs av Regenhardt 1961. Sarcinella sarcinella ingår i släktet Sarcinella och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
sarcinella